Nikolaus pode ser:

 Nikolaus de Liechtenstein
 Nikolaus Harnoncourt
 Nikolaus Pevsner
 Nikolaus Otto
 Nikolaus Joseph von Jacquin
 Johann Nikolaus Forkel
 Nikolaus Federmann
 Johannes Nikolaus Tetens
 Johann Nikolaus von Dreyse

Desambiguação